В соревнованиях по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие от 260 спортсменов, которые будут соревноваться за 15 комплектов наград. Каждая страна может выставить не более 6 мужчин и 4 женщин независимо от их весовых категорий и не более 2 человек в одной дисциплине.

Правила квалификации 
Квоты будут распределяться по двум последним перед Играми чемпионатам мира (складываются результаты чемпионатов 2010 и 2011), одному последнему континентальному первенству (Азии, Америки, Африки, Европы, Океании), индивидуальному рейтингу (рейтинг на 31 мая 2012 года, в котором учитываются результаты, показанные на крупнейших соревнованиях с июня 2010 года) и решению Трёхсторонней комиссии (МОК, АНОК, IWF).

На мировых и континентальных первенствах квоты будут отдаваться по странам, которые самостоятельно будут решать, кто их будет представлять. Остальные способы отбора предоставляют право участвовать определённым спортсменам, которых страна не сможет заменить.

Результаты чемпионатов мира 

Показаны результаты после чемпионата мира 2010.

Мужчины

Женщины

Распределение квот

Мужчины

Женщины

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Правила квалификации 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012